Existen varias islas denominadas isla de las Gaviotas en el mundo:

 isla de las Gaviotas (Uruguay), pequeño islote ubicado frente a Montevideo en Uruguay;
 isla de las Gaviotas (Argentina), pequeño islote en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, Argentina.
 isla de las Gaviotas (Italia), pequeña península en la costa norte de Cerdeña, Italia.